Термин:
 Термин — слово или словосочетание, точно и однозначно именующее понятие и его соотношение с другими понятиями в пределах специальной сферы
 Термин (в логике) — то же, что и терм, элемент формализованного языка, являющийся именем объекта или именем формы.
 Термин (в силлогизме) — простое атрибутивное высказывание силлогизма (см. Категорический силлогизм)
 Термин (мифология) — у древних римлян божество границ, под покровительством которого состояли пограничные камни и столбы, считавшиеся священными.
 Термин — пограничный или межевой камень.
 Термин — фамилия из Списка дворянских родов Могилёвской губернии